La Copa Davis 1952 fue la 41.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 28 al 31 de diciembre de 1952. Australia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Estados Unidos por 4 a 1.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona Este

Zona Europa

Ronda final

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1952